Омаров Бауыржан Жумаханулы (; 1 мая 1962, аул Каратерен, Аральский район, Кызылординская область, КазССР) — казахстанский ученый-литературовед, известный в Казахстане журналист и публицист (литературный псевдоним — Бауыржан Омарулы). Академик Национальной академии наук Республики Казахстан, доктор филологических наук, профессор. Советник Президента Республики Казахстан (с 8 апреля 2019 г.)

Образование 
1986 — Казахский государственный университет имени С. Кирова, факультет журналистики.

1998 — Московский международный университет бизнеса и информационных технологий.

2006 — Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова.

В 1995 году был участником международного летнего семинара по вопросам журналистики в государственном университете Оклахома в США.

Биография 
1979—1981 — Рабочий производственного объединения «Аралрыбпром».

1986—1994 — Корреспондент, старший корреспондент, заведующий отделом газеты «Лениншіл жас» («Жас Алаш»).

1994—1996 — Старший преподаватель кафедры журналистского мастерства и литературного редактирования КазГУ им. аль-Фараби.

1996—1997 — Проректор Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата.

1997—1998 — Заместитель акима города Кызылорда — заместитель председателя административного совета Кызылординской специальной экономической зоны.

1998—2000 — Старший научный сотрудник (докторант) Казахского национального университета им. аль-Фараби.

2000—2003 — Главный научный сотрудник, заведующий отделом древней литературы Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Министерства образования и науки РК.

2003—2006 — Директор департамента по развитию языков Министерства культуры, информации и спорта РК, председатель Комитета по языкам Министерства культуры, информации и спорта РК.

2006—2007 — Исполнительный директор ТОО «Литер-Media».

2007 — Первый заместитель главного редактора газеты «Астана хабары».

2007—2008 — Главный редактор газеты «Айқын».

2008 — Руководитель аппарата акима Кызылординской области.

2008—2009 — Генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері».

2009—2010 — Заместитель председателя, председатель Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

2010—2011 — Председатель Комитета по языкам Министерства культуры РК.

2011—2013 — Заведующий сектором Пресс-службы Президента Республики Казахстан.

2013—2019 — Заместитель Пресс-секретаря Президента Республики Казахстан.

С 8 апреля 2019 года — Советник Президента Республики Казахстан.

С 2004 года — По совместительству является профессором кафедры телерадио и связи с общественностью Евразийского национального университета имени Л.Гумилева.

Творческая деятельность 
Прошел путь от рядового журналиста до руководителя ведущих казахстанских средств массовой информации. По окончании университета в течение восьми лет работал в газете «Жас Алаш», где основной темой его статей того периода стали проблемы молодежи. В последующем работал главным редактором одного из первых казахстанских частных информационных агентств «Ер-Даулет».

Внес вклад в развитие таких газет, как «Жас Алаш» и «Айқын», а также изданий, относящихся к ТОО «Қазақ газеттері». Был ведущим еженедельной информационно-аналитической программы «Жеті күн» на телеканале «Хабар». Принимал активное участие в создании газеты «Ақмешіт ақшамы» и телерадиокомпании «Қоғам» в Кызылординской области. Автор многих статей и нескольких книг, написанных в жанре эссе. Его книги «11-е перо», «Четвертая власть» представляют собой галерею творческих портретов известных личностей казахской журналистики.

Является членом Союза писателей Казахстана.

Педагогическая деятельность 
С 1991 года ведет педагогическую деятельность. В разные годы работал в ведущих вузах Казахстана — КазНУ им. аль-Фараби, Кызылординском государственном университете им. Коркыт Ата, университете «Кайнар», Suleyman Demirel University, Актюбинском государственном университете им. К. Жубанова.

В 1996 году в Кызылординском университете им. Коркыт Ата под руководством ректора Бакбергена Досманбетова инициировал открытие специальности «Журналистика».

Наряду с преподаванием истории казахской литературы и литературы тюркских народов, гносеологических основ казахской публицистики ведет специализированные курсы, посвященные работе журналистов в экстремальных ситуациях, подготовке оперативных репортажей, технологиям проведения интервью и прямых эфиров.

Совмещает основную работу с преподавательской деятельностью, являясь профессором на факультете журналистики и политологии ЕНУ им. Л. Гумилева.

Научная деятельность 
В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Литературное наследие Мурата Монкеулы». В 2001 году защитил докторскую диссертацию на тему «Течение зар заман в казахской литературе (генезис, типология, поэтика)». Эти научные исследования были осуществлены под руководством академика Зейнуллы Кабдолова.

В 2002 году стал заведующим отделом древней литературы Института литературы и искусства им. М.Ауэзова, созданного по инициативе директора этого института академика С. Каскабасова. Под его научным руководством были защищены ряд диссертаций о древних литературных памятниках.

Является автором 5 монографий, 3 научно-познавательных книг, более 200 научных статей.

В 2010 году избран академиком Международной академии Айтматова (Кыргызстан).

В 2013 году избран членом-корреспондентом Национальной академии наук Республики Казахстан.

В 2020 году избран академиком Национальной академии наук Республики Казахстан.

В круг его научных интересов входят история казахской литературы, вопросы древней литературы, казахско-кыргызские литературные связи, общие ценности в литературе тюркских народов.

Труды 

 1. Мұрат Мөңкеұлы. Алматы: «Крамдс-пресс», 1993. — 106 стр.
 2. Қазақ-қырғыз қасіретнамасы (Скорбное сказание казахов и киргизов). Қызылорда: «Нұр-Сәулет», 1998. — 44 стр.
 3. Жұмыр жермен жүздесу (Встречи вокруг света). Алматы: «Ер-Дәулет», 1998. — 152 стр.
 4. Аруана бауыр дүние (Как прекрасен этот мир). Алматы: «Шартарап», 1998. — 156 стр.
 5. Бұғауға бағынбаған жырлар (Непокорённые напевы). Алматы. «Ана тілі», 1998. — 112 стр.
 6. Зар заман поэзиясы (Поэзия зар заман). Алматы: «Білім», 2000. — 368 стр.
 7. Зар заман әдебиеті (Литература зар заман). Астана: «Елорда», 2005. — 372 стр.
 8. 11-ші қаламұш (11-е перо). Алматы: «Aлты Алаш», 2010. — 334 стр.
 9. Жүректің көзі (Разговор на чистоту). Алматы: «Қаз Ақпарат», 2011. — 320 стр.
 10. Қаратерең вальсі (Каратеренский вальс). Алматы: «Arna-b», 2012. — 112 стр.
 11. Ұлттық әдебиет және дәстүрлі ментальдік (Национальная литература и традиционная ментальность). Алматы: «Arna-b», 2013. — 192 стр. (Соавторы — Дихан Қамзабекулы и Амантай Шарип).
 12. Ең әдемі ертегі (Самая светлая сказка). Астана: «Елорда», 2014. — 176 стр.
 13. Қос қолтаңба (Два напутствия). Алматы: «Arna-b», 2015. — 136 стр.
 14. Гладиатор. Алматы: «Arna-b», 2016. — 160 стр.
 15. Төртінші билік (Четвертая власть). Алматы: «Arna-b», 2016. — 336 стр.
 16. Zar Zaman (Time of Lament) Flow in the Kazakh and Kyrgyz Literature: Monograph (Genesis, Typology, Poetics). Germany, Saarbrücken: Lap Lambert Academic Publishing,  2017. – 172 pages.
 17. Бақ қонған бәйтерек. (Родник счастья). Алматы: «Болашақ», 2020. – 528 стр.

Награды 
 1990 — Премия им. Б. Булкышева Союза молодежи Казахстана и Союза журналистов Казахстана.
 2007 — Грант Президента Республики Казахстан в области СМИ.
 2011 — Международная литературная премия «Алаш».
 2014 — Премия имени Чокана Валиханова в области гуманитарных исследований.
 2013 — Медаль «Ерен еңбегі үшін».
 2018 — Орден «Парасат».
 2020 — Нагрудный знак «За безупречную службу» (Администрация Президента Казахстана)

Примечания

Ссылки 
 Президент назначил нового советника . zakon.kz. Дата обращения 8 апреля 2019
 Советник Президента Республики Казахстан — Омаров Бауыржан Жумаханулы 
 Персональная справка: Омаров Бауыржан Жумаханулы 
 https://www.akorda.kz/ru/legal_acts/bylaws/rasporyazheniem-glavy-gosudarstva-omarov-bauyrzhan-zhumahanuly-naznachen-sovetnikom-prezidenta-respubliki-kazahstan?q=%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD 
 https://egemen.kz/article/187421-bauyrdgan-omarov-prezident-kenhesshisi-qyzmetine-taghayyndaldy 
 https://kitapkhana.kz/ru/475-omarov-bauyrzhan.html 
 http://www.akorda.kz/ru/events/gosudarstvennyi-sekretar-kanat-saudabaev-prinyal-uchastie-v-ceremonii-vrucheniya-premii-i-grantov-prezidenta-respubliki-kazahstan-v-oblasti-sredstv-massovoi-informacii